FBW peut désigner :
 Franz Brozincevic Wetzikon, une société.
 Fly-by-wire (en français, commandes de vol électriques).